Alvis (mythologie) of Alwis (Alwijs), een dwerg in de Noordse mythologie
Alvis (automerk), een Engels sportwagen- en vrachtwagenmerk